A történelem során az alábbi görög–török háborúkat különböztetjük meg:

 görög szabadságharc (1821–1830).
 tisztázatlan háború 1854-ben a krími háború idején, amikor görög irreguláris alakulatok szállták meg az oszmán Epiruszt (1854-es epiruszi felkelés) és Thesszáliát.
 görög–török háború (1897).
 a görög front az első Balkán-háborúban (1912–1913).
 görög–török háború (1919–1923), azaz török függetlenségi háború, görög forrásokban „kis-ázsiai hadjárat” néven is.

Ebbe a kategóriába sorolhatóak még az alábbi középkori összecsapások is:
 Bizánci–szeldzsuk háborúk.
 Bizánci–oszmán háborúk.

Illetve
 Ciprus 1974-es török megszállása.